World Team Challenge (в России более известно под названием «Рождественская гонка») — ежегодное коммерческое соревнование по биатлону, которое проходит на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене с 2002 года. В 2010 году, по причине обрушения части крыши стадиона, гонка была перенесена на 27 марта 2011 года.

Победители

По смешанным парам 

 2002:  Мартина Глагов и Михаэль Грайс
 2003:  Гунн Маргит Андреассен и Уле-Эйнар Бьёрндален
 2004:  Лив-Хьешти Эйкеланн и Уле-Эйнар Бьёрндален
 2005:  Линда Хьёрхом и Уле-Эйнар Бьёрндален
 2006:  Линда Груббен (Хьёрхом) и Уле-Эйнар Бьёрндален
 2007:  Екатерина Юрьева и Дмитрий Ярошенко
 2008:  Оксана Хвостенко и Андрей Дериземля
 2009:   Кати Вильхельм и  Кристоф Зуман
 10/11:  Светлана Слепцова и Евгений Устюгов
 2011:  Кайса Мякяряйнен и  Карл-Юхан Бергман
 2012:  Екатерина Юрлова и Антон Шипулин

 2013:  Лаура Дальмайер и Флориан Граф 
 2014:  Валя Семеренко и Сергей Семёнов
 2015:  Мари Дорен-Абер и Мартен Фуркад
 2016:  Ванесса Хинц и Симон Шемпп
 2017:  Екатерина Юрлова-Перхт и Алексей Волков
 2018:  Доротея Вирер и Лукас Хофер
 2019:  Марте Олсбю-Ройселанн и Ветле Шостад Кристиансен
 2020:  Евгения Павлова и Матвей Елисеев
 2021:  Лиза Тереза Хаусер и Феликс Ляйтнер
 2022:  Жюлья Симон и Фабьен Клод

Таблица призовых мест

Участвующие страны

Обозначения в таблице:
 «/11» — Рождественская гонка 2010/2011. Изначально должна была состояться в декабре 2010 года. Однако из-за обрушения фрагмента крыши на стадионе "Ауфшальке" была перенесена на 27 марта 2011 года;
 «Число» — количество смешанных пар; 
 «*» — один атлет из смешанной пары;

Интересные факты 
 В 2010 году из-за обильного снегопада на стадионе обрушилась крыша. Вследствие этого гонку перенесли на март 2011.
 В том же 2010-ом в гонке впервые использовались лазерные винтовки. В рамках эксперимента был немного увеличен диаметр мишеней.
 В 2012 году в рамках World Team Challenge состоялась прощальная гонка немецкой биатлонистки Магдалены Нойнер - в гонке с общего старта с четырьмя огневыми рубежами приняли участие 9 биатлонисток. Интересно, что победила в этой гонке итальянка Доротея Вирер, Нойнер была второй, а замкнула тройку призёров румынская биатлонистка Ева Тофалви.
 На World Team Challenge 2012 последнюю гонку в своей карьере также провёл Михаэль Грайс. В паре с Франциской Хильдебранд в итоговой гонке преследования Грайс занял 6-е место.
 В 2013 году свою последнюю гонку провел Максим Чудов.
 В 2018 году последнюю в профессиональной карьере гонку провели: Дарья Домрачева, Уле-Эйнар Бьёрндален и Антон Шипулин. Пара Домрачева/Бьёрндален заняла итоговое третье место.
 В 2019 году свою последнюю гонку провела Лаура Дальмайер.

Результаты

28 декабря 2002 
Масс-старт (2 x 1,2 км)

27 декабря 2003 
Масс-старт (2 x 1,2 км)

Гонка преследования (2 x 1,2 км)

28 декабря 2004 
Масс-старт (2 x 1,2 км)

Гонка преследования (2 x 1,2 км)

30 декабря 2005 
Масс-старт (2 x 1,2 км)

 
Гонка преследования (2 x 1,2 км)

30 декабря 2006 
Масс-старт (2 x 1,2 км)

Гонка преследования (2 x 1,2 км)

29 декабря 2007 
Масс-старт (2 x 1,2 км)

27 декабря 2008 
Масс-старт (2 x 1,2 км)

Гонка преследования (2 x 1,2 км)

28 декабря 2009 
Масс-старт (2 x 1,2 км)

Гонка преследования (2 x 1,2 км)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Соревнования по биатлону
Международные спортивные соревнования в Гельзенкирхене
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2002 года